Андреа Бреньо — італійський скульптор
 Бреньо Золтан Матвійович (1929) — колишній радянський і український футболіст.